Coroi este numele dat mai multor specii de păsări răpitoare mici, în special șoimului (din limba maghiară karvaly)

Coroi se mai poate referi la:

Localități din Transilvania, România
 Coroi (), o localitate în județul Arad
 Coroi (), o localitate în județul Mureș

 Nume
 Haiducul Coroi (?, Durnești, Dorohoi, Botoșani  1979), o enigmatică și legendară figură

Vezi și 
 Coroiu

Toponime românești
Nume de familie românești